Пэрри, Джо (род. 1974) — английский профессиональный игрок в снукер.
 Пэрри, Джо (род. 1950) — американский гитарист и автор песен, основатель и участник группы Aerosmith.